Dmytro Iwanow (ur. 1946) – ukraiński poeta
 Dmytro Iwanow (ur. 1989) – ukraiński piłkarz, bramkarz
 Dmytro Iwanow – ukraiński futsalista
 Dmytro Iwanow – ukraiński wioślarz

Zobacz też